Mohammadia – comune dell'Algeria nella provincia di Algeri
Mohammadia – comune dell'Algeria nella provincia di Mascara